Wucherung steht für:
 in der Biologie eine umschriebene Zunahme des Gewebsvolumens jedweder Ursache, siehe Tumor und Hyperplasie

Siehe auch:
 Wucherer (Begriffsklärung)